

Матчі

Словаччина 2:3 Україна

Сербія 0:1 Україна

Англія 2:1 Україна

Хорватія 2:2 Україна

Україна 2:1 Казахстан

Україна 0:3 Туреччина

Україна 5:0 Андорра

Білорусь 0:0 Україна

Україна 1:0 Англія

Андорра 0:6 Україна

Греція 0:0 Україна

Україна 0:1 Греція

Склад команди 
 Статистику подано станом на 19 листопада 2009 року (в дужках наведено ігри і голи 2009 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Джерела 
 Газета «Команда» від 28 листопада 2009 № 220 (3301), с.6-7

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2009
2009 у футболі
2009 в українському спорті